Йеменска (гражданска) война може да се отнася за:
 Севернойеменска гражданска война (1962 – 1970)
 Първа йеменска война (1972)
 Втора йеменска война (1979)
 Южнойеменска гражданска война (1986)
 Първа йеменска гражданска война (1994)
 Втора йеменска гражданска война (от 2014)